Il toponimo Vulturu può riferirsi a diverse località della Romania:
Vulturu, comune del distretto di Costanza
Vulturu, comune del distretto di Vrancea